Сульфид платины-калия — неорганическое соединение,
двойная соль металлов калия, платины и сероводородной кислоты
с формулой KPtS (PtS·3PtS·KS),
серо-синие кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Сплавление карбоната калия, серы и порошкообразной платины:

Физические свойства 
Сульфид платины-калия образует серо-синие кристаллы
гексагональной сингонии,
параметры ячейки a = 0,701 нм, c = 1,914 нм, Z = 3.

Не растворяется в воде.

Литература 
 

Соединения калия
Соединения платины
Сульфиды
Сульфиды калия